Dans le monde imaginaire de Stargate, un  (DHD, littéralement appareil pour appeler la maison), est un appareil de télécommunication permettant d'entrer les coordonnées de la planète avec laquelle la porte doit créer une connexion.

Ce dispositif a été découvert la première fois sur Abydos par Daniel Jackson. La plupart des portes des étoiles sont accompagnées d'un DHD. Chaque glyphe sur la porte des étoiles correspond à un glyphe sur le DHD. Après que les glyphes sont entrés dans le dispositif, il suffit d'appuyer sur son centre rouge en forme de cercle pour le voir s'illuminer et ainsi activer la porte des étoiles. Mais il faut que l'adresse tapée en soit une valable, sinon la porte ne peut pas s'activer. Le DHD fournit en énergie la porte des étoiles.

Modèles 
Il en existe de différents types :
 Le classique, pour le système de porte des étoiles de la Voie lactée, avec 39 symboles représentant les constellations.
 Le moderne, créé par les Anciens pour le système de la galaxie de Pégase (Stargate Atlantis), possédant 36 symboles.
 Celui de la cité d'Atlantis.
 Ceux des jumpers.
 Ceux des premières portes créées par les deux vaisseaux des Anciens.
 Le Tau'ri (terrien), créé par les Terriens pour remplacer leur DHD manquant. Celui d'origine aurait été enlevé par les Nazis durant la Seconde Guerre mondiale, et finalement récupéré par l'URSS, lors de leur capitulation. Ce DHD est très rudimentaire (il ne gère pas tous les codes d'erreurs d'une porte, voir épisodes 5x05 et 5x14 par exemple), et demande une énorme puissance de calcul.

Références 

Technologie de Stargate

en:Stargate (device)#Dial-Home Device